Битва під Хотином — битва,що відбулася 31 грудня 1530 року між польським військом Івана Коли і молдавським військом Петра Рареша.
 Битва під Хотином — битва, що відбулася протягом 2 вересня—9 жовтня 1621 року між військами Речі Посполитої, Османської імперії та їх союзників.
 Битва під Хотином — битва, що відбулася 11 листопада 1673 року між литовсько-польським і турецьким військами.